Ехидо ла Меса има више значења:

 Ехидо ла Меса (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо ла Меса (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику